Navegantes — município brasileiro do estado de Santa Catarina
Navegantes (Porto Alegre) — bairro da capital gaúcha
Los Navegantes — bairro residencial no sudeste de Pichilemu, Chile

Desambiguações de topônimos